{{Infobox Tournoi de squash
| nom                 = Championnat du monde 2014
| image               = David-Trophy-14-Worlds.jpg
| légende             = Nicol David avec le trophée de championne du monde 2014.
| Nom                 = ''WSA World Championship 2014| date                = 15-20 décembre 2014
| lieu                =  Le Caire, Égypte
| catégorie           = Championnat du monde
| N°1 mondial         =  Nicol David
| dotation            = 
| Siteweb             = 
| compétition précédente = 2013| compétition suivante   = 2015}}
Le championnat du monde de squash féminin 2014''' se déroule du 15 au 20 décembre 2014 au Caire
. Nicol David gagne son  titre de championne du monde en battant Raneem El Weleily en finale après avoir sauvé quatre balles de match dans le  jeu.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points et les prix sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2014
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 
 
 Championnat du monde de squash féminin 2014 sur squashsite

2014
Squash féminin
Squash féminin 2014
|Monde féminin 2014
Monde féminin
Sport en Égypte en 2014
Sport en décembre 2014